В Република Молдова има 60 града и 917 села. Най-големият град е столицата Кишинев (Кишинеу), в чиято метрополия живее около 25% от населението на страната. Повечето наименования на градовете в Молдова са навлезли в българския език с русифицираните си форми, а не с оригиналните си румънски имена. По тази причина е напълно възможно едно населено място да бъде намерено в различни източници с различни наименования. Тези селища, за които няма утвърдени форми на български са дадени с наименованията си така както се четат на румънски, а останалите са с русифицираните си форми.

В списъка са включени всички градове с население над 10 хиляди души на територията на единствената фактически призната държава Молдова. Градовете в полу-автономния район Гагаузия и непризнатата република Приднестровие (Транснитрия) са също упоменати, а принадлежността им е посочена.

Към 2004 година в Молдова живеят 79 520 етнически българи и 151 596 гагаузи, които според някои теории са тюркоезично българско население.

а – градът е в състава на Териториално административна единица Гагаузия
b – градът е част от самопровъзгласилата се Приднестровска молдовска република
c – град с отчетливо българско население

Източници 

Молдова